Bøl har flere betydninger:

 Bøl (Jegindø)
 Bøl (Slesvig)